Eiche steht für:

 Eiche, Baum aus der Gattung der Eichen
 Eiche (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Unternehmen Eiche der Wehrmacht (1943)

geografische Objekte:
 Eiche (Ahrensfelde), Ortsteil von Ahrensfelde, Brandenburg
 Eiche (Lübbenau/Spreewald), Wohnplatz von Leipe in Lübbenau/Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Eiche (Potsdam), Stadtteil von Potsdam
 Eiche, anderer Name für Eichbach (Hahle), Zufluss der Hahle, Thüringen

Eiche ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Eiche (* 1969), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Robert Indrikowitsch Eiche (1890–1940), sowjetischer Revolutionär und Politiker

Siehe auch:
 Friedenseiche (Evestorf), Landschaftselement in Evestorf, Niedersachsen
 Zehlendorfer Eiche, Stieleiche in Zehlendorf, Berlin
 Eich
 Eichen (Begriffsklärung)
 Alte Eiche
 Deutsche Eiche (Begriffsklärung)
 Dicke Eiche
 Naturdenkmal Eiche